Christian Jaumain (1939-), un mathématicien, actuaire, dirigeant d’entreprises et professeur d’université belge ;
 Gérard Jaumain (1944-1995), un homme politique belge, membre du Parti socialiste.